Цебров:

 Цебров, Владимир Иванович (род. 1956) — российский архитектор.
 Цебров — село, Цебровский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.